Elektrozavodskaja (station MZD), voorstadshalte in Moskou
 Elektrozavodskaja (metrostation Moskou), metrostation aan lijn 3 in Moskou
 Elektrozavodskaja (metrostation TPK), metrostation aan de Grote Ringlijn in Moskou